Фёдор (Фридрих) Данилович Фере (?—1794) — русский военный инженер, генерал-майор, герой русско-турецкой войны 1768—1774 годов.

Биография 
В военную службу вступил в 1756 году в полевые инженеры. Принимал участие в Семилетней войне.

Будучи в чине инженер-поручика блестяще проявил себя во время русско-турецкой войны 1768—1774 годов и 1 ноября 1770 года был награждён орденом св. Георгия 4-й степени (№ 76 по кавалерскому списку Судравского и № 77 по списку Григоровича — Степанова)

Вскоре он получил чин инженер-капитана.

В 1789 году был произведён в генерал-майоры и скончался 22 ноября 1794 года.

Источники 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том II. Л—Я. М., 2009. — С. 639. — ISBN 978-5-9524-4167-5
 Список воинскому департаменту … на 1776 год. — СПб., 1776. — С. 283

Генерал-майоры (Российская империя)
Участники Семилетней войны
Участники Русско-турецкой войны (1768—1774)
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса